His Wife's Mother, film réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
 His Wife's Mother, film réalisé par Sidney Drew, sorti en 1916.
 His Wife's Mother, film réalisé par Harry Hughes, sorti en 1932.